Thomas Jones ou Thom Jones peut désigner :
 Thomas Jones (1550-1619), archevêque de Dublin ;
 Thomas Jones (1742-1803), peintre gallois ;
  (1756-1807), mathématicien anglais ;
 Thomas Jones (1791-1882), éditeur anglais ;
 Thomas Jones (1978-), joueur de football américain ;
 Thomas Jones (1731-1792), historien américain ;
 Thomas Jones of Denbigh (1756-1820), écrivain ;
  (1756-1807), mathématicien anglais ;
 Thomas Jones (1810-1849), missionnaire gallois en Inde ;
 Thomas Rymer Jones (1810-1880), zoologiste britannique ;
 Thomas Rupert Jones (1819-1911), géologue et paléontologue britannique ;
 Thomas Jones (1870-1955), pédagogue gallois ;
 Thomas Jones (1884-1958), footballeur gallois et dirigeant ;
 , (1790-1858), officier de marine américain ;
 Thomas B. Jones, homme politique américain ;
 Thomas Babington Jones (1851-1890), joueur de cricket gallois ;
 Thomas D. Jones (1955-), astronaute américain ;
 Thomas Dow Jones (1811-1881), artiste ;
 Thomas G. Jones (1844-1914), gouverneur de l'Alabama ;
  (1871-1949), écrivain de langue galloise ;
 Thomas Henry Jones, connu comme T. Harri Jones (1921-1965), poète anglo-gallois ;
 Thomas Laurens Jones (1819-1887), homme politique américain ;
 Thomas Mercer Jones (1795-1868), administrateur anglo-canadien ;
 Thomas Neumark-Jones (1841-1912), éditeur ;
 Thomas P. Jones (1774-1848), ingénieur et éditeur britannique ;
 Thomas Rupert Jones (1819-1911), géologue anglais ;
 Thomas Victor Jones, homme d'affaires américain ;
  (1915-2009), écrivain de langue galloise ;
 Thomas W. Jones (1949-), homme d'affaires américain ;
 Thomas Wharton Jones (1808-1891), ophthalmologiste et physiologiste ;
 Thomas William Jones, Baron Maelor (1898-1984), homme politique travailliste ;
 Thomas Jones (1820-), récipiendaire de la médaille d'honneur du congrès ;
 Thom Jones (1945-), écrivain américain.